John Crittenden Duval – scrittore statunitense
 John Jordan Crittenden – politico statunitense